Ангелов () — болгарське прізвище. Відомі носії:
 Аню Анґелов — міністр оборони Болгарії
 Божан Ангелов — болгарський літературний діяч
 Димитр Ангелов — болгарський письменник
 Іво Ангелов — болгарський борець греко-римського стилю